Niektóre kościoły pod wezwaniem św. Wacława:

W Polsce 
 Kościół św. Wacława w Brzecławiu
 Bazylika archikatedralna śś. Stanisława i Wacława w Krakowie
 Kościół św. Wacława w Radomiu
 Kościół św. Stanisława, św. Doroty i św. Wacława we Wrocławiu

Na świecie 
 Kościół św. Wacława w Brzecławiu
 Katedra św. Wacława w Ołomuńcu

Zobacz też 
 parafie o tym wezwaniu

Wacław, św.